Kristina Švedska je lahko:

Švedska kraljica 
Kristina I. Švedska – Kristina Danska, švedska kraljica (*1120 vladala 1156/1160 +1160) 
Kristina II. Švedska - Kristina Hvide (*1145 vladala 1164/1167 +1200) 
Kristina III. Švedska - Kristina Abrahamsdotter (*1432 vladala 1470/1470 +1492) 
Kristina IV. Švedska - Kristina Saksonska (*25.xii.1461 vladala 18.v.1483 +8.xii.1521) 
Kristina V. Švedska - Kristina Holstein-Gottorp (*13.iv.1573 vladala 15.iii.1607 +8.xii.1625) 
Kristina VI. Švedska - Kristina Švedska Katoliška, švedska kraljica, ki se je odpovedala prestolu in postala katoličanka (*18.xii.1626 vladala 16.xi.1636/16.vi.1654 +19.iv.1689)

Švedska princesa 
Kristina Švedska Magnuson – princesa Kristina Magnuson (*3.viii.1943)